On parle d'œuf pourri en français pour désigner familièrement :

 Un œuf (aliment) trop vieux, périmé;
 Le sulfure d'hydrogène, un gaz à l'odeur nauséabonde;
 L'œuf de cent ans, un plat chinois à base d'œuf fermenté.